Messier 100 (M100), een object aan de sterrenhemel
 een verkeersweg:
 M100 (Mashreq)